Kevin Chapman (né en 1962), acteur américain
 Kevin Chapman (né en 1988), joueur de baseball américain.